Nacionalni park Yosemite, nacionalni park Sjedinjenih Američkih Država koji se većim dijelom nalazi u okrugu Mariposa, a manjim dijelom u okrugu Toulumne u saveznoj državi Kalifornija.
 Dolina Yosemite
 Dolina Yosemite (Kalifornija)
 Yosemite, Kentucky
 USS Yosemite (1892)
 ...